A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2002 foi a 54° edição promovida pela F.I.M.. A temporada se iniciou no dia 7 de abril em Suzuka e encerrou-se no dia 3 de novembro em Valencia. O italiano Valentino Rossi acabou conquistando o título da MotoGP em 2002, enquanto seu compatriota Marco Melandri e o francês Arnaud Vincent venceram, respectivamente, as categorias 250 e 125cc. 

A grande mudança para essa temporada foi a troca das motocicletas de 500cc para as de 990cc, mudando também o nome da categoria, passando a se chamar MotoGP.

Resumo da Temporada

MotoGP

A temporada marcou o início de uma nova era na classe rainha com a chegada das motos de 990cc a quatro tempos. Quatro equipes de fábrica, Repsol Honda, Marlboro Yamaha, Suzuki e Aprilia, correram com as novas motos de quatro tempos, enquanto todas as equipes de satélite correram com a moto de 500cc. A temporada também marcou o retorno da Dunlop e a entrada da Bridgestone na classe rainha. A Dunlop forneceu os pneus para Suzuki, Aprilia, Yamaha WCM e Pramac Honda, a Bridgestone forneceu os pneus para Team Roberts e Kanemoto Racing, e a Michelin forneceu os pneus para as seis equipes restantes. No entanto, após apenas duas corridas, a Suzuki voltou a usar pneus Michelin pelo restante da temporada.

Valentino Rossi, pilotando a moto Honda RC211V a quatro tempos, venceu a primeira corrida da temporada em Suzuka em condições de chuva. O piloto de testes da Suzuki, Akira Ryō, que participou como wildcard, e Carlos Checa da Yamaha completaram o pódio de quatro tempos. O companheiro de equipe de Rossi, Tohru Ukawa, venceu a segunda corrida antes de Rossi dominar o campeonato ao vencer sete corridas consecutivas. Max Biaggi entregou à Yamaha YZR-M1 a quatro tempos a sua primeira vitória no Grande Prémio da República Checa em Brno, enquanto Rossi teve de se retirar devido a problemas nos pneus. Nessa corrida, a Honda também expandiu sua presença a quatro tempos, fornecendo a moto RC211V para o piloto da Honda Gresini, Daijiro Kato. Rossi venceu duas corridas consecutivas em Portugal e no Brasil, conquistando o campeonato mundial neste último.

No Grande Prêmio do Pacífico, o piloto da Honda Pons, Alex Barros, venceu sua primeira corrida de moto RC211V. Nessa corrida, Kawasaki voltou ao campeonato mundial após 20 anos de ausência. A Kawasaki, com seu Ninja ZX-RR a quatro tempos, correu como curingas nas últimas quatro corridas da temporada como preparação antes de entrar no campeonato em período integral na temporada seguinte. Na corrida seguinte em Sepang, a Yamaha expandiu sua presença a quatro tempos, fornecendo as motos YZR-M1 para os pares Tech 3, Olivier Jacque e Shinya Nakano. Outro piloto da Yamaha, Norifumi Abe, correu o quinto YZR-M1 no grid nas duas últimas corridas da temporada.

Rossi terminou a temporada com 355 pontos em 11 vitórias e quatro segundos lugares. Biaggi terminou em segundo com Rossi com 215 pontos e duas vitórias. Ukawa e Barros completaram os quatro primeiros com 209 e 204 pontos, respectivamente. O campeão das 250cc do ano anterior, Daijiro Kato, terminou na sétima posição com dois pódios e foi nomeado o Novato do Ano. Todas as corridas foram vencidas pelas motos de quatro tempos, enquanto as duas de apenas conseguiram gravar cinco pódios. A Honda venceu o campeonato de construtores com 390 pontos e 14 vitórias, seguida pela Yamaha, que venceu as outras duas corridas. A equipe Repsol Honda venceu o campeonato de equipes vencendo 12 corridas e somando 564 pontos de Rossi e Ukawa. Marlboro Yamaha e Honda Pons, que venceram duas corridas cada, ficaram em segundo e terceiro, respectivamente.

Resultado das corridas

Equipes e pilotos

MotoGP

250cc
The FIM released a 25-rider entry list on 13 March 2002. Alex Hofmann, who was listed on the entry list, withdrew before the start of the season.

Notes

 * denotes riders who raced for more than one team during the season.

125cc
FIM released a 33-rider entry list on 13 March 2002. 

Notes

 * denotes riders who raced for more than one team during the season.

Classificação
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

MotoGP

MotoGP - Campeonato de Construtores

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2002